Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 14. a 16. lednem 2016. Zúčastnilo se ji devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo dvanáct tenistek do ženského singlu hlavního turnaje.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016